«You Don’t Know Me» () — песня английского диджея и продюсера Jax Jones, записанная при участии певицы Raye. Песня была выпущена 9 декабря 2016 года в качестве сингла, лейблом Polydor Records. Песня использует семпл басовой линии, хита 2005 года, композиции «Body Language» в исполнении M.A.N.D.Y. и Booka Shade. Песня был написан Тимучином Алуо, Вальтером Мерзигер, Узо Эмэнике, Арно Каммайером, Питером Хайо, Патриком Бодмером и Филом Д. Янгом. Песня заняла третье место в UK Singles Chart.

Музыкальное видео 
Музыкальный клип на песню вышел 3 марта 2017 года, на официальном канале Jax Jones на YouTube.

Действия в клипе в доме где живет маленькая девочка. На протяжении всего ролика девочка танцует и передвигается по дому.

Издания 
 Цифровая загрузка
 «You Don’t Know Me» (featuring Raye) — 3:33

 Цифровая загрузка — Piano Version
 «You Don’t Know Me» (featuring Raye) (Piano Version) — 3:45

 Цифровая загрузка — Dre Skull Remix
 «You Don’t Know Me» (featuring Raye & Spice) (Dre Skull Remix) — 3:34

Участники записи 
По данным с сайта Tidal.

 Тимучин Алуо — композитор, автор текста, ассоциированный исполнитель, продюсер, бас-гитара, ударные, синтезатор, аранжировщик Записи.
 Рэйчел Кин — композитор, автор текста, ассоциированный исполнитель, вокал.
 Марк Ральф — продюсер, ассоциированный продюсер, микшер, студийный персонал.
 Джени Беннетт — композитор, автор текста, ассоциированный исполнитель, дополнительный вокал.
 Патрик Бодмер — композитор, автор текста.
 Узо Эмэнике — композитор, автор текста, вокал.
 Фил Д. Янг — композитор, автор текста.
 Вальтер Мерзигер — композитор, автор текста.
 Арно Каммайер — композитор, автор текста.
 Питер Хайо — композитор, автор текста.
 Стюарт Хоукс — инженер сведения, студийный персонал.

Чарты и сертификация

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификация

История релиза

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 2016 года
Песни 2016 года
Синглы Polydor Records
Феминистические песни
Синглы, возглавлявшие UK Dance Chart
Данс-поп-песни
Песни Raye
Песни, написанные Raye